Il gruppo della reddingite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della reddingite 
 Garyansellite
 Kryzhanovskite
 Landesite
 Phosphoferrite
 Reddingite

Note 

Reddingite